Кокиче може да се отнася за:
 Кокиче (Galanthus), род многогодишни, едносемеделни, цъфтящи растения
 Обикновено кокиче (Galanthus nivalis), най-известният вид от рода
 Кокиче (село), село в Южна България
 „Кокиче“, списание от XX век